Hotel Bristol er navnet på over 200 hoteller rundt om i verden, og det kan henvise til:

 Hotel Bristol (Bonn)
 Hotel Bristol (Berlin)
 Hotel Bristol (Jalta)
 Hotel Bristol (Oslo)
 Hotel Bristol (Salzburg)
 Hotel Bristol (Warszawa)
 Hotel Bristol (Wien)
 Hotel Bristol (København) - tidligere hotel på Rådhuspladsen, nu Absalons Gaard

Referencer